Олег Лялин:
 Лялин, Олег Адольфович (1937 — 1995) — советский разведчик, перебежчик.
 Лялин, Олег Леонидович (1903—1974) — советский архитектор-художник.